Nález může být:

 nález věci
 archeologický nález
 zjištění, konstatování, posudek
 nález (právo), například nález Ústavního soudu nebo rozhodčí nález
 expertní nález
 kriminalistický nález
 lékařský nález

Externí odkazy